Габон поделён на 9 девять провинций, поделённых на 49 департаментов.

Список провинций

Примечания 

Административное деление Габона